Mars Dota 2 League Macau    — турнир по игре Dota 2, профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit, категории майнор (Разыгрываются 300.000$ и 300 баллов DPC), организованный компанией Mars Dota, который проходил в Макао 8-10 декабря 2017 года. 

Участие в турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли ноябре 2017 и определили команды, которые поедут в Макао для участия в финальной части соревнования.

Приглашённые команды 
Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили три коллектива:  Virtus.pro,  LGD Gaming,  EHOME. Оставшиеся 6 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях.

Региональные отборочные 
Отборочные соревнования прошли в пяти регионах из традиционных шести. Из каждого региона в финал турнира вышли по одной лучшей команде. От региона Китай приглашена команда-победитель турнира DPL Season 4 (Top) -  LGD Forever Young.

Участники отборочных:

Квалификация в регионе ЮВ Азия

Квалификация в регионе СНГ

Квалификация в регионе Европа

Квалификация в регионе Сев. Америка

Квалификация в регионе Юж. Америка

Финальная часть 
Участие в турнире приняло 9 команд. В групповой стадии коллективы сыграли друг с другом по одному матчу. Четыре команды, набравшие наибольшее количество очков, прошли в финал плей-офф.

Групповой этап

Плей-Офф

Результаты

Примечания 

Dota Pro Circuit 2017-2018
2017 год в киберспорте